Liga Mistrzów Futsalu (ang. UEFA Futsal Champions League) – międzynarodowe, europejskie, klubowe rozgrywki futsalowe, utworzone z inicjatywy UEFA w 2001, jako kontynuacja Klubowych Mistrzostw Europy (które jednak nie były uznawane za oficjalne) i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 2001/2002) w ramach europejskich pucharów. Od sezonu 2018/19 rozgrywki nazywają się Liga Mistrzów Futsalu. Przeznaczone dla najlepszych męskich drużyn klubowych (mistrzów europejskich lig krajowych).

Historia 
Pierwszy trofeum oficjalnego turnieju organizowanego przez UEFA został rozegrany w sezonie 2001/02 w Lizbonie. Najpierw 27 mistrzów z krajów europejskich rywalizowało w rundzie kwalifikacyjnej, potem w turnieju finałowym osiem najlepszych drużyn zostały podzielone na dwie grupy. W finałowym meczu spotkały się zwycięzcy tych grup: hiszpański Playas de Castellón FS i belgijski Action 21 Charleroi. Hiszpanie wygrali z wynikiem 5:1 i zostali pierwszymi zwycięzcami turnieju.

Medaliści Pucharu UEFA / Ligi Mistrzów Futsalu

Statystyka

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Ligi Mistrzów (Pucharu UEFA) trofeum oficjalnie zdobyło w sumie 11 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Inter Movistar Alcalá, który ma na koncie 5 zwycięstw.

Stan na maj 2021.

Klasyfikacja według państw 
Stan na maj 2021.

Zobacz też 
 Klubowe Mistrzostwa Europy w futsalu
 mistrzostwa Europy w futsalu
 UEFA

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pucharu UEFA w Futsalu

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w futsalu